

Musica 
 Questions – singolo dei Manfred Mann's Earth Band del 1976
 Questions – album di Paul Bley del 1985
 Questions – singolo di Tamia del 2004
 Questions – singolo di Chris Brown del  2017
 Questions – gruppo musicale italiano
 The Questions – gruppo musicale pop scozzese

Altro 
 Questions: Philosophy for Young People – rivista accademica

Pagine correlate 
 Question